Торалес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Торалес, Сильвио (род. 1991) — парагвайский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Торалес, Хуан Баутиста (род. 1956) — парагвайский футболист.